Auf dem Kriegspfad ist Titel oder -bestandteil:
 Auf dem Kriegspfad (1950) 
 Tatort: Auf dem Kriegspfad (1999) (TV-Episode)
 SOKO Leipzig: Auf dem Kriegspfad (2017) (TV-Episode)
Siehe auch:	
 Geh'n wir auf den Kriegspfad